Баландаево — деревня в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Туарма.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на северо-восток от районного центра станции Шентала.

История
Основана на землях, купленных в 1750 году служилыми чувашами у Надыра Кульметева.

Население 
Постоянное население составляло 377 человек (чуваши 91%) в 2002 году, 349 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района